

Récompenses finlandaises 
 Prix Kalevi-Jäntti, prix littéraire annuel décerné aux jeunes auteurs ;
 Trophée Kalevi-Numminen, récompense pour le meilleur entraîneur de la saison dans le championnat de Finlande de hockey sur glace.

Personnalités

Prénom

Patronyme 

 Fredi, de son vrai nom Matti Kalevi Siitonen, chanteur, acteur et présentateur de télévision finnois.

Patronyme finnois